MWA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marion (Illinois) (Stati Uniti)